Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
 Nederlandse Vereniging van Zeeschilders

Niet te verwarren met:
De Vereniging van Zorgverzekeraars in Nederland; deze heet Zorgverzekeraars Nederland
VNZ, de voormalige Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars
VNZ, het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds